Il doppio  del Morocco Tennis Tour Marrakech 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Ilija Bozoljac e Horia Tecău erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Peter Luczak e Alessandro Motti hanno battuto in finale James Cerretani e Adil Shamasdin 7–6(5), 7–6(3) in the final.

Teste di serie

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (finale)
  Frank Moser /  David Škoch (quarti di finale)

  Jordan Kerr /  Michael Kohlmann (primo turno)
  Peter Luczak /  Alessandro Motti (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Morocco Tennis Tour Marrakech 2011